Cooney Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooney Peak (Montana)	
 Cooney Peak (New Mexico)